Hijakint (starogrčki Ὑάκινθος, Huákinthos; Hijacint), lik iz grčke mitologije, spartanski kraljević izuzetne ljepote
 Sveti Hijacint, dominikanac i poljski svetac.